Climb steht für:

 Climb!, Special-Interest-Zeitschrift für Sportkletterer
 Climb (Satellit), CLIMB ist ein Kleinsatellit der Fachhochschule Wiener Neustadt 

 Climb, einen oscarnominierten Kurzfilm von 1974 von Dewitt Jones